O Rio Azat () é um rio armênio que nasce na costa ocidental das Montanhas Geghama na província de Ararate e se dirige ao sudeste atravessando Garni, Lanjazat e Arevshat antes de unir-se ao Aras pela margem esquerda próximo de Artaxata. Tem um comprimento de 55 km e uma bacia de 572 km².

A parte alta do vale que contém o rio hóspeda o Monastério de Geghard e outros edifícios, que em seu conjunto formam um lugar que é Património da Humanidade da Unesco desde o ano de 2000. Pela precisão se trata da proximidade do povo de Goght, na província de Cotaique.

Ligações externas 
 O Cânion do Garni (em Inglês)

Rios da Arménia
Rio Azat